Estill ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Estill (Kentucky)
 Estill (Mississippi)
 Estill (Missouri)
 Estill (South Carolina)
 Estill Springs (Tennessee)
 Estill County, Verwaltungseinheit in Kentucky